Lauša est un toponyme qui peut désigner :
Llaushë/Lauša, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
Llaushë/Lauša, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Skenderaj/Srbica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.